Domžale, comune della Slovenia centrale
Aulje Ata, città del Kazakistan, chiamata Domzale a partire dal 1938